Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1998—1999 вдруге проводився під егідою ААФУ, тривав з 22 серпня 1998 по 6 червня 1999 року. У ньому взяли участь 35 команд, які на першому етапі були розділені на 4 групи. Перші дві команди з кожної групи здобули право виступу у фінальному турнірі.

Груповий турнір

Група 1 
Підсумкове становище команд

Команда «Бескид» знята з розіграшу.

Найкращі бомбардири:  («Троянда-Експрес»),  («Динамо» Львів) — по 7.

Група 2 
Підсумкове становище команд

ФК «Славутич» знявся із змагань.

Найкращий бомбардир:  (ГПЗ Варва) — 9.

Група 3 
Підсумкове становище команд

Команди «Золоте-Алмаз», «Харчовик», «Слов'янець», «Шахта Україна», «Південьсталь» і «Сула» знято з розіграшу.

Найкращий бомбардир:  («Енергетик» Комсомольське) — 9.

Група 4 
Підсумкове становище команд

Команди «Локомотив» і «Ікар-МАКБО-94» знято з розіграшу.

Найкращі бомбардири:  («Дністер») — 5.

Фінальний турнір 
Луцьк (2-6 червня 1999 року)

Група А

Група Б

Стикові ігри 
Матч за 7-8 місця: «Арсенал» (Харків) — КХП (Черняхів) — 3:0
Матч за 5-6 місця: «Дністер» (Овідіополь) — СВХ «Даніка» (Сімферополь) — 3:0
Матч за 3-4 місця: ГПЗ (Варва) — «Троянда-Експрес» (Гірка Полонка) — 6:3
Матч за 1-2 місця: «Динамо» (Львів) — «Кристал» (Пархомівка) — 1:0

Підсумкове становище 
 «Динамо» (Львів)
 «Кристал» (Пархомівка)
 ГПЗ (Варва)
 «Троянда-Експрес» (Гірка Полонка)
 «Дністер» (Овідіополь)
 СВХ «Даніка» (Сімферополь)
 «Арсенал» (Харків)
 КХП (Черняхів)

Підсумки 
Здобули путівки в другу лігу чемпіон України серед аматорів «Динамо» (Львів) та учасник фінального турніру чемпіонату України серед аматорів «Арсенал» (Харків), а також «Оболонь-Зміна-2» (Київ), «Прикарпаття-2» (Івано-Франківськ), «Нива» (Вінниця), «АДОМС» (Кременчук), «Машинобудівник» (Дружківка).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1998—1999
 Кубок України з футболу 1998—1999
 Кубок України з футболу серед аматорів 1998—1999

Джерела 
 Чемпіонат України серед КФК 1998/99 — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины среди аматоров 1998/99 — Украинский футбол от Алексея Кобызева 

1998 у футболі
1999 у футболі
1998 в українському спорті
1999 в українському спорті